

Télévision 

 L'Homme de nulle part (Nowhere Man) est une série télévisée américaine créée par Lawrence Hertzog en 1995.

Cinéma 

 L'Homme de nulle part est un film franco-italien réalisé par Pierre Chenal en 1937 ;
 L'Homme de nulle part (Jubal) est un film américain réalisé par Delmer Daves en 1956 ;
 L'Homme de nulle part est un film soviétique réalisé par Eldar Riazanov et sorti en 1961.

Littérature 

 L'Homme de nulle part est la troisième histoire de la série Sandy et Hoppy de Willy Lambil, publiée dans le magazine Spirou en 1959 ;
 L'Homme de nulle part est une bande dessinée scénarisée par Ted Benoit et dessinée par Pierre Nedjar, elle est parue en 1989 chez Casterman.

Homonymie de titre